Mistrzostwa świata w tenisie stołowym organizuje ITTF, która powstała w 1926 roku. Wkrótce, w tym samym roku odbyły się pierwsze mistrzostwa świata. Do 1935 w mistrzostwach dominowali Węgrzy, następnie sukcesy odnosili Czechosłowacy, Austriacy. Po II wojnie światowej pojawili się zawodnicy japońscy i chińscy, którzy zrewolucjonizowali technikę gry. Hegemonia Azjatów (szczególnie Chińczyków) trwa do dziś. Tylko nieliczni europejscy zawodnicy zdobywali tytuły i medale, wśród nich Polacy Alojzy Ehrlich, Andrzej Grubba i Leszek Kucharski.

Edycje zawodów

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Medaliści i wyniki

Zobacz też 
 Medaliści mistrzostw świata w tenisie stołowym
 Drużynowe mistrzostwa świata w tenisie stołowym
 Medaliści igrzysk olimpijskich w tenisie stołowym
 Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym

!